La organización de la información constituye actualmente un factor de éxito en las empresas. La introducción del ordenador en el mundo empresarial revolucionó por completo el sector. Se desarrollaron más tarde bases de datos y aplicaciones dedicadas a optimizar la gestión de información, debido a la relevancia de este aspecto en el mundo empresarial.

Años más tarde fue Internet quien revolucionó el sector empresarial, se pasó a controlar mucha más información que debía ser organizada. Una buena organización garantiza disponer de la información precisa al instante, haciéndola visible sólo a aquellos usuarios con los permisos suficientes. Además, una buena organización permite una gran coordinación y comunicación entre los miembros. Otros beneficios de la organización de la información son la reducción de costes y esfuerzo en proyectos, al tener disponible de una manera más eficaz la documentación de otros proyectos.

Enlaces externos 
 Recuperación y organización de la información
 Recuperación y organización de la información
 Recuperación y organización de la información
 Evaluación de buscadores web en la Recuperación y organización de la información
 Sistemas question answering en la Recuperación y organización de la información
 Recuperación y organización de la información
 Recuperación y organización de la información
 Recuperación y organización de la información
 Recuperación y organización de la información
 Metadatos xml rdf
 Recuperación y Organización de la Información no Supervisada

Informática